Аліса Клейбанова і Франческа Ск'явоне були чинними чемпіонками. Обидві цього разу виступали, але з іншими партнерками.Клейбанова грала в парі з Сє Шувей, але в першому колі їх перемогли Івета Бенешова і Барбора Стрицова. Ск'явоне грала в парі з Татьяною Гарбін, але вони знялись перед своїм чвертьфінальним матчем проти пари Ліза Реймонд і Ренне Стаббс.
Івета Бенешова і Барбора Стрицова виграли титул, у фіналі перемігши Шахар Пеєр і Пен Шуай з рахунком 6–4, 4–6, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2010
Toray Pan Pacific Open, парний розряд